Mangel kan ud over betydningen noget der ikke er til stede, f.eks blodmangel, pengemangel, mangel på respekt ... henvise til flere navne:

 Laurent Mangel – fransk professionel cykelrytter 
 Marcel Mangel – fransk mimiker